Pascual Pérez puede referirse a:

 Pascual Pérez Rodríguez (1804-1868), fotógrafo español;
 Pascual Pérez Choví (1889-1953), compositor español;
 Pascual Pérez (1926-1977), boxeador argentino;
 Pascual Pérez (1957-2012), beisbolista dominicano.